

Первомайська — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Первомайська — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Первомайська — присілок, Петуховський округ, Курганська область
 Первомайська — присілок, Свічинський район, Кіровська область

Див. також 
 Первомайськ
 Первомайське
 Первомайський